Валериа́н Валериа́нович Шипчи́нский (1873, Або, Великое княжество Финляндское — 26 октября 1918, Архангельск, Северная область) — русский метеоролог и климатолог, посвятил жизнь развитию метеорологии как науки в России. Заведовал гидрометеорологической службой Северного Ледовитого океана.

Биография 
Родился в 1873 году в городе Або, в Великом княжестве Финляндском в дворянской семье: отец, Валериан Андреевич Шипчинский, был утверждён в дворянстве Новгородской губернии указом Сената № 9648 от 28 ноября 1860 года. Мать — Нина Андреевна, урождённая Шилова. Братья, Андрей (1885—1967), Николай (1886—1955).

Окончил физико-математический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета и был оставлен в должности ассистента на кафедре физической географии, возглавляемой ученым-климатологом А. И. Воейковым.

В 1903 году был приглашён в Лесной институт, где работал на должности ассистента на кафедре физики и метеорологии. Позднее работал наблюдателем Павловской магнитной и метеорологической обсерватории и физиком отделения ежедневного бюллетеня Главной физической обсерватории, где трудился до 1917 года.

С 1909 года руководил кафедрой физики и метеорологии на Высших женских естественно-исторических курсах.

Был членом комиссии Русского географического общества и одним из соавторов словаря Брокгауза и Ефрона.

Организовал Центральную гидрометеорологическую станцию в Архангельске и сеть наблюдательных гидрометеорологических пунктов по берегам Баренцева, Карского и Белого морей, с помощью которых В. В. Шипчинским давались предсказания погоды; кроме того, им были организованы регулярные оповещения о состоянии льдов. С этой целью ежедневно составлялись карты распределения льдов в северных морях на основании телеграфных сообщений. Предпринимались также экспедиции для наблюдений над ледяным покровом Двинской губы.

Шипчинским были разработаны методы предсказания вскрытия и замерзания Северной Двины в её устье и высоких подъёмов воды в реке у Архангельска. Благодаря его деятельности, период навигации был расширен до предельной возможности, что позволило Архангельскому порту во время войны 1914—1918 годов восполнить собою все закрытые порты Чёрного и Балтийского морей.

После 1917 года был ассистентом при кафедре метеорологии Петроградского университета, преподавал на Высших женских естественно-научных курсах.

С 1917 года был губернским правительственным комиссаром Архангельской губернии. В 1916—1918 годах — председатель «Архангельского общества изучения русского севера». Под его редакцией с очень ценными дополнениями напечатаны переводы книг «Климатоведение» В. П. Кёппена и книга К. Касснера «Погода, её предсказание и значение для практической жизни».

Библиография 
 Вращающаяся защита для термографа Ришара и предварительное ее исследование / [Соч.] В. В. Шипчинского. — Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1902. — 441—450 с., 1 л. ил., черт. : табл.
 Результаты шестилетних наблюдений по актиноскопу Араго-Деви на Метеорологической обсерватории Императорского Лесного института в Спб. — Санкт-Петербург : типо-лит. М. П. Фроловой, 1909. — 22, III с. : табл.
 Климатический очерк хлопкового района Туркестанского края. С послесл. проф. А. И. Воейкова. — Санкт-Петербург : тип. Имп. Уч-ща глухонемых, 1912. — 63 с., 3 л. граф.
 Погода, её предсказание и значение для практической жизни / Касснер К., Шипчинский В. В. — : Изд-ие П. П. Сойкина, 1913.
 «Об определении температуры воздуха» (СПб)
 О влиянии ветров на уровень воды в Северной Двине и Белом море. — Архангельск : Губ. тип., 1916. — 9 с.
 Аннексия Западного Мурмана. — Архангельск : [б. и.], 1918 (Губ. тип.). — 24 с.
 Современные воззрения на состав и строение земной атмосферы. — Петроград ; Москва : А. С. Панафидина, 1918. — 24 с. : ил. — (Библиотека натуралиста. Собрание научно-популярных статей русских ученых).
 «Переживаемый момент, его значение для России, Севера и Общества исследователей Русского Севера» (1918)

Семья 
Дети:
 Дмитрий Валерианович Шипчинский (1905, Санкт-Петербург — 21 июня 1930, СЛОН)
 Анастасия (1907—1977)
 Надежда (1910—1987)
 Раиса (1914—2007)
 Валерия (1916—?)

Примечания

Литература 
 Вековая летопись Гидрометслужбы Европейского Севера России / , Ю. Н. Катин, И. А. Паромова. — Архангельск : Правда Севера, 2014. — 422 с. : ил., цв. ил., портр., табл. — ISBN 978-5-85879-933-7.
 Из истории Гидрометслужбы Севера // «Человек и стихия» / И. А. Паромова. — : Гидрометиздат, 1981.
 Становление гидрометеорологической службы на Севере / Н. Н. Колесниченко, И. А. Паромова // ИП Северного УГМС. — № 2 (166). — 1999.
 Архангельск: годы революции и военной интервенции 1917—1920 / Овсянкин Е. И. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1987.
 Отчет Архангельского общества изучения Русского Севера за 1917 год. — Архангельск: губернская типография, 1918.

Ссылки 
 

Метеорологи Российской империи
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона